Osoby o tym nazwisku:
 Adam Szelągowski – polski historyk, nauczyciel
 Daniel Szelągowski – polski piłkarz
 Franciszek Szelągowski – polski inżynier mostownictwa
 Wiktor Szelągowski – polski wioślarz